Никола́й Васи́льевич Смо́лин (1914—1982) — советский дипломат.

Биография 
Член ВКП(б).

 1946—1950 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1950—1954 гг. — сотрудник миссии СССР в Швейцарии.
 1954—1956 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1956—1957 гг. — сотрудник посольства СССР во Франции.
 1957—1960 гг. — советник посольства СССР в Камбодже.
 1960—1962 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1962—1966 гг. — советник посольства СССР в Тунисе.
 19 февраля 1966—23 ноября 1970 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Того.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник II ранга

Литература 
 Дипломатический словарь / под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского, в 3-х томах. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 3. — С. 43.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биография на proza.ru

Послы СССР в Того
Члены КПСС